Just a Dream (Nelly), single van Nelly (rapper)
Just a Dream (Carrie Underwood), single van Carrie Underwood
Just a Dream (film), film uit 2002